Город дорог может означать:

 «Город дорог» — альбом Guf'а.
 «Город дорог» — песня группы CENTR.